Laget ist der Familienname folgender Personen:

 Didier Laget (* 1957), französischer Musiker und Schriftsteller im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur
 Louis Laget (1821–1882), französischer Politiker
 Serge Laget (1959–2023), französischer Spieleautor